Indiaas basketbalteam (mannen)
 Indiaas basketbalteam (vrouwen)